NTD steht als Abkürzung für:

 Nachrichtentechnik-drahtgebundene Fernmeldelinien, eine Spezialisierung des DDR-Ausbildungsberufes Facharbeiter für Nachrichtentechnik
 National Theatre of the Deaf, US-amerikanisches Tourneetheater mit gehörlosen Künstlern
 Neglected Tropical Diseases, siehe Vernachlässigte Krankheiten
 Das Neue Testament Deutsch, wissenschaftliche Kommentarreihe zum Neuen Testament
 Neuer Taiwan-Dollar, die Währung der Republik China auf Taiwan
 Neutronen-Transmutationsdotierung (), ein Verfahren in der Halbleitertechnik
 New Tang Dynasty Television, US-amerikanischer chinesischsprachiger Fernsehsender

Abkürzung